Numele de Ioan Taloș poate să însemne:

 Ioan Taloș, preot și deputat. 
 Ioan Taloș, etnolog.